Розмірність:
 У математиці:
 Теорія розмірності — частина топології, в якій вивчаються розмірності — числові топологічні інваріанти певного типу
 Розмірність простору — кількість незалежних параметрів, необхідних для опису стану об'єкта:
 Фрактальна розмірність — розмірність фрактальних об'єктів
 Розмірність Лебега, або топологічна розмірність
 Розмірність Хаусдорфа множини
 Розмірність фізичної величини — вираз, що відображає зв'язок  величини з основними величинами системи
 Розмірність (статистика)
 Розмірність (сховище даних)
 Розмірність масиву — кількість індексів, які потрібно поставити одночасно для доступу до елемента масиву
 Розмірність (хемометрика) — у хемометриці — для певної величини це добуток піднесених до степеня основних розмірностей. Коли всі експоненти основних розмірностей є нулями, то величина має розмірність один і її часто називають безрозмірною.

Посилання